О́мский округ — административно-территориальная единица Сибирского края РСФСР с 1925 по 1930 год.

Окружной центр — город Омск.

История 
Омский округ был образован 9 декабря 1925 года из Омского, Калачинского и Тюкалинского уездов Омской губернии.

В 1926 году в округе насчитывалось 2072 населённых пункта: города 3 (Омск, Ленинск-Омский, Калачинск), поселений городского типа 4 (Тюкалинск, Ново-Омск, Исиль-Куль, Сибирский посёлок), сельских 2069. Включал 21 район.

В августе 1928 года в Омский округ вошли Добровольская, Степановская, Черлакская и часть Бастандык-Туусской волостей.

В 1928 году был образован Черлакский район с центром в селе Черлак.

29 октября 1928 года состоялось первое заседание президиума Черлакского райисполкома.

5 ноября 1928 года образован Степановский район.

27 мая 1929 года Степановский район ликвидирован.

30 апреля 1929 года Омокрисполком утвердил план ликвидации 10 районов: Ачаирского, Бородинского, Корниловского, Крестинского, Москаленского, Одесского, Сосновского, Степановского, Таврического, Уральского. Образовано 2 новых района: Ново-Омский, Омский.

В 1929 году к Омскому округу отошли почти все районы упразднённого Тарского округа (кроме Муромцевского). Одновременно Еланский район был передан в Барабинский округ. Образован Тарский район.

В 1930 году к Омскому округу были присоединены несколько деревень, входивших ранее в Казакскую АССР.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года Омский округ был ликвидирован в связи с упразднением округов и образованием Западно-Сибирского края. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирского края.

Административное деление 

 Ачаирский район (село Ачаир);
 Борисовский район (село Борисовка);
 Бородинский район (село Красноярка);
 Большереченский район (село Большеречье);
 Евгащинский район (село Евгащино);
 Екатерининский район (село Екатерининское);
 Еланский район (село Еланское);
 Знаменский район (село Знаменское);
 Иконниковский район (село Иконниково);
 Исиль-Кульский район (село Исиль-Куль);
 Калачинский район (село Калачинск);
 Корниловский район (село Корниловка);
 Крестинский район (село Андреевское);
 Крутинский район (село Крутинское);
 Любинский район (село Любино);
 Москаленский район (село Ольгино);
 Называевский район (посёлок Сибирский при станции Называевская Омской железной дороги);
 Нижне-Колосовский район (село Нижне-Колосовское);
 Ново-Омский район (город Ново-Омск);
 Одесский район (село Одесское);
 Омский район (город Омск);
 Павлоградский район (село Павлоградка);
 Полтавский район (село Полтавское);
 Рыбинский район — (село Рыбино);
 Саргатский район (село Саргатка);
 Седельниковский район (село Седельниковское);
 Сосновский район (село Азово);
 Таврический район (село Таврическое);
 Тарский район (город Тара);
 Тевризский район (село Тевриз);
 Тюкалинский район (город Тюкалинск);
 Уральский район (село Ново-Уральское);
 Усть-Ишимский район (село Усть-Ишим).

Население 
Население округа в 1926 году составляло 823437 человек. Из них русские — 67,2 %; украинцы — 19,4 %; немцы — 4,2 %; казахи — 4,0 %; белорусы — 1,4 %.

Крупнейшие населённые пункты Омского округа на 1926 год:
 город Омск — 115848 человек;
 город Ленинск-Омский — 30822 человека;
 город Ново-Омск — 11043 человека;
 село Исиль-Куль — 6313 человек;
 село и станция Калачинск — 4243 человека;
 посёлок Сибирский и станция Называевск — 3822 человека;
 село Оконешниково — 2698 человек;
 село Борисовка — 2515 человек;
 село Крестинское — 2260 человек;
 село Крутинское — 2220 человек.

Примечания

Литература 
 Административно-политическое строение Союза ССР: (материалы о территориальных преобразованиях с 1917 года по 1 июля 1925 года) / С. И. Сулькевич, консультант Адм. Комис. ВЦИК. — Ленинград: Государственное издательство, 1926. 300 с.: таблицы — Перечень республик, областей и губерний с данными о площадях и населении по исчислению ЦСУ на 1 января 1925 года.
 
 Административно-территориальное деление Союза ССР и список важнейших населённых пунктов. Москва, Издательство Народного Комиссариата Внутренних дел, 1929.
 Весь СССР справочник-путеводитель. Составили Б. Б. Веселовский, Н. Н. Накоряков, Н. А. Гейнике. Под редакцией Д. В. Полуяна. Издание Транскрекламы НКПС. Москва. 1930.
 Весь СССР экономический, финансовый, политический и административный справочник. Под редакцией профессора М. Г. Бронского и профессора М. А. Сиринова. Финансово-экономическое бюро НКФ СССР. Государственное издательство. Москва. Ленинград. 1926.

Ссылки 

Округа РСФСР
1920-е годы в Омской области
Административные единицы, образованные в 1925 году
Округа, упразднённые в 1930 году
Появились в 1925 году в России